Die Communauté de communes d’Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Marne in der Region Grand Est. wurde am 29. Dezember 2010 gegründet und umfasst 51 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in Le Montsaugeonnais, einer Commune novelle, die per 1. Januar 2016 eingerichtet wurde. Der Hauptort ist Montsaugeon.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais
Gegründet 2010